Chiesa di Santa Maria Bianca, Ferrara
Chiesa di Santa Maria Bianca, Lucca
Chiesa di Santa Maria Bianca, Mirandola
Chiesa di Santa Maria Bianca, Pontremoli